Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Victorious :
 le HMS Victorious est un navire de ligne de  rang de 74 canons lancé en 1785 ;
 le HMS Victorious, lancé en 1808,  est un aussi un navire de ligne de  rang ;
 le HMS Victorious, lancé en 1895, est un cuirassé de la classe Majestic. Il servit pendant la Première Guerre mondiale ;
 le HMS Victorious est un porte-avions de la classe Illustrious, lancé en 1939 ;
 le HMS Victorious est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Vanguard, lancé en 1993.

Victorious